{{Album ratings
| rev1 = 365 Days of Inspiring Media
| rev1score = 
| rev2 = AllMusic
| rev2score = 
| rev3 = CCM Magazine
| rev3score = <ref name=ccm>{{cite web |url=http://ht.salemweb.net/ccm/ccmmagazine/pdf/2014/apr15/fjgh7/CCMdigital_Apr15.2014.pdf |title=NEEDTOBREATHE: Rivers in the Wasteland (Atlantic) |last=Conner |first=Matt |date=April 15, 2014 |work=CCM Magazine |publisher=Salem Publishing |page=35 |accessdate=April 15, 2014 |issn=1524-7848 |format=PDF |archive-date=2016-03-04 |archive-url=https://web.archive.org/web/20160304063135/http://ht.salemweb.net/ccm/ccmmagazine/pdf/2014/apr15/fjgh7/CCMdigital_Apr15.2014.pdf |deadlink=no }}</ref>
| rev4 = Christian Music Zine
| rev4score = 
| rev5 = CM Addict
| rev5score = 
| rev6 = Cross Rhythms
 | rev6Score = 
| rev7 = Jesus Freak Hideout
| rev7score = 
| rev8 = New Release Tuesday
| rev8score = 
| rev9 = PopMatters
 | rev9Score = 
}}Rivers in the Wasteland — пятый студийный альбом американской христианской рок-группы Needtobreathe, изданный 15 апреля 2014 года на лейбле Atlantic Records.
Альбом возглавил рока-чарты США, а его 4-й сингл, «Multiplied», был номинирован на премию Грэмми в категории Best Contemporary Christian Music Performance/Song.

История 
Rivers in the Wasteland дебютировал на позиции № 3 в хит-параде Billboard 200, с тиражом 49,000 копий в первую неделю. Он также возглавил рок-чарты Christian Albums и Top Rock Albums, с стал № 6 в канадском хит-параде Canadian Albums Chart. К январю 2015 года было продано 150,000 копий в США.

Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий, например, Allmusic, CCM Magazine, Christian Music Zine, CM Addict, Cross Rhythms, Jesus Freak Hideout.

Список композиций

Чарты

Недельные чарты

Итоговые годовые чарты

Примечания

Ссылки 
 «Brother feat. Gavin DeGraw» (Official Video)

Рок-альбомы
Альбомы Atlantic Records
Альбомы США
Альбомы Curb Records